Pannus est un terme utilisé dans différents domaine :

Médecine 
 Pannus synovial un épaississement de la membrane synoviale responsable des lésions ostéo-cartilagineuses et tendineuses dans la Polyarthrite rhumatoïde.
Pannus cornéen : altération de la cornée résultant d'un processus d'angiogénèse.

Météorologie 
 Pannus : Nuage annexe sous le nuage principal.

Arthrite
Maladie de l'œil